"Extroyer" é um personagem fictício da série de televisão Max Steel. Ele antes era "Troy Winter", mas após um acidente, ele se tornou um mutante que tem o poder de extrair DNA e replicá-lo (transformar-se nele). No filme Max Steel X A Legião Tóxica, Extroyer volta a forma de Troy, mas logo volta a Extroyer graças a Toxzon. Em Max Steel (2013), ele era um humano chamado "Troy Winter" trabalhava como espião e agente do Dredd que buscava ir atrás do Ultra-Link , após entregar o Ultra-Link ao Dredd, Dredd fica furioso que Troy o havia traído e acaba fundindo o Ultra-Link no Troy, o transformando num monstro chamado Extroyer. Ele serve como um dos principais antagonistas da serie de filmes.

História 

Troy Winter já foi o maior rival de Max Steel nos circuitos de esportes radicais. Anos depois foi contratado por Warren Hunter para roubar tecnológia da N-Tek para coletar partes de um cometa gigante de cristais chamado "Morphasos", Troy também foi designado a pegar as partes desse cometa e Max Steel tentava impedi-lo. Enquanto lutava com Max em um vulcão, Troy caiu na lava junto com um pedaço do cometa. Com o tempo, o pedaço do cometa se fundiu ao corpo dele sofrendo sérias alterações genéticas e se transformou em uma criatura de cristal que tem o poder de extrair DNA e se transformar em qualquer ser vivo que tenha contato com ele. Agora poderoso, Extroyer se revoltou com Hunter e o extraiu. Para conseguir mais pedaços de "Morphasos", ele teve a ajuda de Iago, um robô parecido com um peixe que era bastante inteligente. Durante outra luta, Max atraiu o cometa inteiro para Extroyer, que ficou aprisionado nele e foi levado para o espaço mais em max steel vs. a legião toxica ele retornou e voltou a ser Troy Winter, más depois que "extraiu" os Toxzóides de Toxzon, Toxzon passou a controla-lo, o transformando de volta a Extroyer.

Max Steel
Mutantes fictícios
Anti-heróis